Каган-Шабшай — фамилия:
 Каган-Шабшай, Александр Фабианович (после 1878—1947) — инженер-технолог, предприниматель.
 Каган-Шабшай, Вера Яковлевна (Вера Шабшай, 1905—1988) — танцовщица, хореограф и педагог, жена художника Николая Купреянова.
 Каган-Шабшай, Мария Лазаревна (1890—1983) — искусствовед.
 Каган-Шабшай, Яков Фабианович (1877—1939) — российский учёный в области электротехники, основатель и ректор московского Государственного электростроительного института.